Bosna – rzeka w środkowej Bośni i Hercegowinie
 Bosna – turniej szachowy rozgrywany w Sarajewie